Drakhtik kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Drakhtik (ort i Armenien), Gegharkunik,

Azerbajdzjan 

 Zoğalbulaq, ort, Chodzjavänd, 

Robotskapade Armenienförgreningar
Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar